L’hymne national de la république de Tchétchénie ou Chant du Chatlak — en tchétchène : Шатлакхан Илли (le chant du Chatlak) ; en russe : государственный гимн Чеченской Республики (hymne national de la république de Tchétchénie) — est l'hymne officiellement adopté le  de la république de Tchétchénie. Le texte fut écrit par Akhmad Kadyrov, premier président de la république de Tchétchénie et père de l'actuel président Ramzan Kadyrov. La mélodie fut écrite par le compositeur tchétchène . Les paroles sont en langue tchétchène, langue officielle de la république de Tchétchénie à côté du russe.

Histoire 

La république de Tchétchénie étant marquée par  et plusieurs changements d'État, la mise en place de nouveaux symboles nationaux était plus que symbolique. La république tchétchène d'Itchkérie qui avait été mise en place de 1991 jusqu'à la nouvelle invasion russe en 1999 avait adopté en 1992 en tant qu'hymne national "" (en français : La mort ou la liberté) écrite par , poète et écrivain médaillé de l'Ordre du Drapeau rouge du Travail et de l'Ordre de l'Amitié des peuples. La mélodie fut écrite par , lauréat du Prix du Komsomol, diplômé du  Festival mondial de la jeunesse et des étudiants, Artiste du Peuple de Tchétchénie et d'Ingouchie. Cet hymne adoptait un ton très guerrier et religieux.

Celui-ci fut remplacé (sans décret officiel) par "Шатлакхан Илли" durant la présidence d'Akhmad Kadyrov. Elle fut écrite par Akhmad Kadyrov lui-même, président de la république de Tchétchénie, Moufti de Tchétchénie et Héros de la Fédération de Russie. Son instauration officielle ne fut pas facile, car une chanson patriotique d', une version modifiée de "" (dont il avait composé la mélodie) du nom de "" (en français : Tchétchénie) était devenu très populaire.  la traduisit même en anglais en 2012 et la chante dans les deux langues (tchétchène et anglais) depuis.

Paroles

Texte officiel en tchétchène

Traductions non officielles

Loi sur l'hymne 
La loi de la république de Tchétchénie du  P3 "Sur l'hymne national de la république de Tchétchénie" indique entre autres que :
 l'hymne fait partie des trois symboles officiels de la république de Tchétchénie. Les deux autres étant  le drapeau de la république de Tchétchénie et les armoiries de la république de Tchétchénie ;
 toute personne étant présente alors que l'hymne est joué, doit se tenir debout ;
 si le drapeau de la république de Tchétchénie est présent alors que l'hymne est joué, toute personne présente doit tourner son visage vers celui-ci ;
 toute personne entamant l'hymne, doit être en règle avec les lois de la république de Tchétchénie.

Liens externes 
Écouter en ligne : .

Notes et références 

Tchétchénie
Hymne national
Histoire de la Tchétchénie
Langue tchétchène